Hindorff ist der Familienname von:

 Martin Hindorff (1897–1969), schwedischer Segler
 Silvia Hindorff (* 1961), deutsche Turnerin

→ siehe auch: Hindorf